Claudia Giovine e Karin Knapp erano le detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Save Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valentina Ivachnenko e Marina Mel'nikova che hanno battuto in finale Tímea Babos e Magda Linette 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Iryna Burjačok /  Liana Ungur (semifinali)
 Tímea Babos /  Magda Linette (finale)

 Evelyn Mayr /  Julia Mayr (quarti di finale) 
 Heidi El Tabakh /  Ekaterina Ivanova (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Save Cup 2011